El Museo de Biodiversidad de Kerala es un museo de historia natural de la ciudad de Trivandrum, India.

El museo, inaugurado en 2018 a iniciativa del Consejo de la Biodiversidad del Estado de Kerala, está ubicado en un antiguo teatro de la ciudad, que incluye una galería de proyecciones en tres dimensiones.

Gran parte de la exposición del museo se basa en la proyección de piezas sobre la fauna y flora de India con el objetivo de promover la conciencia de la sociedad india sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad.

Temática 
El museo cuenta con cuatro secciones:

 Biodiversidad, la red de la vida.
 Portal a un mundo viviente.
 Acción global para la biodiversidad.
 Aprovechamiento sostenible.

A partir de 2018, el museo también se encarga del reparto de los Premios de Biodiversidad anuales de India.

Referencias 

Museos de historia natural
Museos de India